Maximilian – forma in diverse lingue del nome proprio di persona Massimiliano
Maximilian – album musicale di Max Gazzè
Maximilian – rapper rumeno
Maximilian – cantante italiano
Maximilian - Il gioco del potere e dell'amore – miniserie televisiva tedesca del 2017
Barone Maximilian – personaggio della serie anime Ultimate Muscle
Via ferrata Maximilian – via ferrata in provincia di Bolzano (Trentino-Alto Adige)